Die 22. Rallye Australien war der 10. von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2013. Die Rallye bestand aus 22 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 12. und dem 15. September gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 12. September) 

Die Qualifikation entschied der Citroën-Fahrer Kris Meeke für sich, der Dani Sordo ablöste in Australien, obwohl Sordo in Deutschland gewonnen hatte. Nach den ersten zwei Wertungsprüfungen führte Andreas Mikkelsen die Rallye in der Gesamtwertung an vor Meeke und Jari-Matti Latvala. Die drei Schnellsten und Sébastien Ogier als Vierter bewegten sich innert 1,5 Sekunden.

2. Tag (Freitag, 13. September) 

Ein nahezu perfekter Tag erlebte Ogier im Volkswagen Polo R WRC, er gewann von acht gefahrenen Wertungsprüfungen deren sieben. Nur Mikko Hirvonen im Citroën DS3 WRC konnte an diesem Tag noch eine Prüfung gewinnen. Am Abend lag Hirvonen 20 Sekunden hinter Ogier.

3. Tag (Samstag, 14. September) 

Ogier lag weiterhin auf Siegeskurs und vergrößerte den Vorsprung auf Hirvonen weiter. Thierry Neuville im Ford Fiesta RS WRC sicherte sich den dritten Rang ab mit soliden Fahrten an den samstäglichen Wertungsprüfungen. Gäbe es am Sonntag keine Änderungen an diesem Klassement, wäre Ogier frühzeitig Weltmeister.

4. Tag (Sonntag, 15. September) 

Ogier gewann zwar die Rallye Australien, für den Weltmeistertitel hatte es aber dennoch nicht ganz gereicht. Wegen eines Reifenschadens von Hirvonen kam Neuville  auf den zweiten Rang nach vorne und weil er auch in der Power-Stage zweiter wurde und somit zwei zusätzliche Weltmeisterschaftspunkte für sich gut schreiben ließ, reichte es trotz Sieg in der Rallye und Power-Stage noch nicht für den WM-Titel für Ogier und Beifahrer Julien Ingrassia. Hirvonen wurde trotz des Reifenschaden dritter vor Jari-Matti Latvala.

Meldeliste 

Nicht als WRC oder WRC-2 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Australien
2013